Ratzmann steht für:
 Ratzmann (Orgelbauer)

Ratzmann ist der Familienname folgender Personen:
 Rolf-Dietrich Ratzmann (1944–1992), deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer
 Wolfgang Ratzmann (* 1947), deutscher evangelischer Theologe   
 Volker Ratzmann (* 1960), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), MdA Berlin

Siehe auch:
 Rätzmann